Rywalizacja indywidualna w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 została rozegrana w dniach 14–15 sierpnia. Wystartowało 71 zawodników z 26 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w dziewięciu grupach. Z każdej z grupy czterech najlepszych zawodników awansowało do drugiej rundy. W rundzie drugiej rywalizowano w sześciu grupach. Z każdej grupy trzech najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinałach trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodnika do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do pięciu trafień.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

 Grupa 9

Runda 2 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

Półfinał 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936